K  – lettera latina
κ  – lettera greca
Kappa  – creatura mitologica giapponese
Kappa – villaggio statunitense in Illinois
Kappa Edizioni  – casa editrice bolognese fondata nel 1995
Edizioni Kappa  – casa editrice fondata alla fine degli anni 1960
Kappa  – azienda di abbigliamento
Kappa  – linea di abbigliamento
Lancia Kappa  – automobile
Kappa  – personaggio del manga ed anime One Piece

Pagine correlate 
K (disambigua)
Cappa

Altri progetti